T.R.I.P. (album Pięć Dwa Dębiec)
 T.R.I.P. (album O.N.A.)